Департамент — адміністративно-територіальна одиниця
 Аргентина — адміністративна одиниця 2-го рівня в Аргентині
 Буркіна-Фасо — адміністративна одиниця 3-го рівня у Буркіна-Фасо
 Гватемала — адміністративна одиниця 1-го рівня у Гватемалі
 Колумбія — адміністративна одиниця 1-го рівня в Колумбії
 Кот д'Івуар — адміністративна одиниця 3-го рівня в Кот д'Івуарі
 Сальвадор — адміністративна одиниця 1-го рівня в Сальвадорі
 Чад — адміністративна одиниця 2-го рівня в Чад
 Чилі — колишня адміністративна одиниця в Чилі
 Франція — адміністративна одиниця 2-го рівня у Франції
 Уругвай — адміністративна одиниця 1-го рівня в Уругваї
 Департамент — відділ у складі вищої державної установи або певний самостійний орган управління

Посилання 
 Департамент  //